Офа́рим (, Ofarim) — еврейская фамилия и израильский топоним.

Фамилия 
 Офарим, Аби (1937—2018) — израильский танцовщик и музыкант (выступал в дуэте с женой Эстер Офарим).
 Офарим, Эстер (род. 1941) — израильская актриса и певица (выступала в дуэте с мужем Аби Офаримом).

Топоним 
 Бейт-Арье-Офарим — израильский населённый пункт и местный совет в Самарии (до 2004 — самостоятельные муниципальные образования Бейт-Арье и Офарим).